Åke Axelsson kan syfta på fler än en person:
 Åke Axelsson (Tott), danskt riksråd, död 1477
 Åke Axelsson (Natt och Dag), friherre, riksråd och lantmarskalk, 1594-1655 
Åke "Dacke" Axelsson (journalist), 1919-2010
 Åke Axelsson (författare), född 1931
Åke Axelsson (inredningsarkitekt), född 1932